Валерий Александрович Сычёв (31 марта 1960 Симферополь, Украинская ССР — 31 августа 2008 года) — первый секретарь Ульяновского обкома ВЛКСМ. Заместитель главы администрации Ульяновской области. Депутат Государственной Думы Российской Федерации. Первый заместитель главы администрации Ульяновской области. Полномочный представитель Президента РФ в Ульяновской области. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Биография 
Родился 31 марта 1960 года в городе Симферополь Украинской ССР.

С 31 марта 1993 года, депутат Государственной Думы первого созыва.

С октября 2001 по сентябрь 2008 года - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ульяновской области.

Похоронен на Троекуровском кладбище.

Семья 
Супруга — Татьяна Евгеньевна, 

Дети: Ксения и Артём.

Награды 
 Почётная грамота Правительства РФ.
Занесён в Золотую книгу Почёта Ульяновской области в 2008 году.
Награжден медалью "В память 1000-летия Казани" (2005);

Примечания 

Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Похороненные на Троекуровском кладбище